Trois navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Birmingham, d'après la ville du même nom:

l', un croiseur léger de classe Chester en service de 1908 à 1923 ;
l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service de 1978 à 1997.

Birmingham